Cedar megye (Iowa)
 Cedar megye (Missouri) 
 Cedar megye (Nebraska)
 Cedar megye (Washington) (javasolt)